Okręty US Navy o nazwie USS "Richmond", pochodzącej od miasta Richmond:
 Pierwszy "Richmond" był brygiem, zwodowanym i zakupionym przez Marynarkę w 1798. Został sprzedany w 1801.
 Drugi "Richmond" był drewnianym slupem wojennym o napędzie parowym, który został zwodowany w 1860. Służył w czasie wojny secesyjnej, a także później jako okręt koszarowy dla rekrutów. Po raz ostatni skreślony z listy floty w 1919.
 Trzeci "Richmond" (CL-9) został zwodowany w 1921, służył w czasie II wojny światowej i został wycofany ze służby w 1945.

Zobacz też 
 CSS "Richmond" – konfederacki taranowiec
 USS "Richmond K. Turner" (CG-20)

Richmond